

Квашов — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.
 Квашов — потік в окрузі Пухов.
 Земянски Квашов — колишнє село; сучасна частина міста Поважська Бистриця.